EdeA (EZN/DSM-energie-alliantie) is een Nederlands nutsbedrijf gevestigd op het industrieterrein Chemelot in Geleen. Het bedrijf is verantwoordelijk voor de productie en distributie van elektriciteit, water, stoom, perslucht en diverse gassen voor de verschillende fabrieken op het Chemelot-terrein. Ten behoeve hiervan draagt het bedrijf zorg voor het beheer van diverse installaties en het leidingennet op dit terrein.

Geschiedenis 
EdeA is opgericht in het jaar 1996 en is voortgekomen uit een samenwerking tussen DSM en Mega Limburg (een voorloper van het huidige Essent). Voordien werden alle activiteiten met betrekking tot nutsvoorzieningen op het terrein in Geleen door DSM zelf gereguleerd onder de divisie DSM Utilities. In 2015 heeft Utility Support Group alle aandelen EdeA overgenomen. Daarvoor was 50 % in handen van RWE/Essent. EdeA blijft juridisch bestaan als 100% dochter van USG. USG zal als bedrijfsnaam gaan gelden voor alle activiteiten van deze onderneming. WKC SWentibold blijft in handen van RWE.

Activiteiten 
Het bedrijf bevindt zicht op het Chemelot-terrein in Geleen en is uitsluitend gericht op de fabrieken die zich op dit terrein bevinden. De meeste installaties van EdeA bevinden zich in het productiepark vlak ten noorden van het verkeersknooppunt Kerensheide. Het bedrijf produceert en distribueert hier de volgende nutsvoorzieningen:
 Elektriciteit Elektriciteit wordt grotendeels zelf opgewekt uit restgassen en/of afvalstoffen afkomstig van diverse fabrieken op de Chemelot-locatie en deels uit aardgas. Dit gebeurt in de warmte-krachtcentrale Swentibold van RWE. Voor de distributie beheert het bedrijf diverse hoogspanningsdistributiestations.
 Water Water wordt onttrokken uit het Julianakanaal bij Stein en in een flocculator gezuiverd, waarna het wordt gedistribueerd als koelwater en/of bluswater of verder wordt behandeld tot gedemineraliseerd water (demiwater). Demiwater wordt ook deels verkregen uit gecondenseerde stoom afkomstig van verschillende fabrieken. Voor de productie van demiwater beschikt het bedrijf over twee demiwaterfabrieken.
 Stoom Stoom wordt deels opgewekt in stoomketels die gestookt worden door restgassen en deels in de centrale Swentibold.
 Perslucht Perslucht wordt onttrokken uit de buitenlucht en opgewekt in drie persluchtcompressoren.
 Gas Restgassen afkomstig uit sommige fabrieken worden opgevangen en kunnen vervolgens weer gebruikt worden als brandstof voor een aantal fabrieken. Tevens zorgt het bedrijf voor de distributie van aardgas, stikstof en zuurstof.

Voor de distributie van al deze voorzieningen beheert EdeA een complex boven- en ondergronds leidingennet dat het hele Chemelot-terrein verbindt. De levering aan afnemers wordt afgehandeld door partner Utility Support Group (USG).

In 2014 had EdeA ongeveer 250 werknemers in dienst.

Externe link 
 Officiële website

Nederlands netbeheerder